Юлиус Майер:
 Майер, Юлиус Йозеф (1821—1889) — немецкий композитор, музыковед и музыкальный педагог.
 Майер, Юлиус Роберт (1814—1878) — немецкий врач и естествоиспытатель.